Делимха́нов — фамилия. Известные носители:

 Делимханов, Адам Султанович (род. 1969) — российский государственный деятель, Герой Российской Федерации.
 Делимханов, Алибек Султанович (род. 1974) — генерал-майор, сотрудник ФСВНГ, Герой Российской Федерации.
 Делимханов, Шарип Султанович (род. 1980) — российский чеченский военный деятель, генерал-майор полиции, начальник Управления ФСВНГ РФ по Чеченской Республике.